Больша́я Поля́на — название населённых пунктов в России:

 Большая Поляна — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Большая Поляна — село в Тербунском районе Липецкой области.
 Большая Поляна — село в Кадошкинском районе Мордовии.
 Большая Поляна — посёлок в Коченёвском районе Новосибирской области.
 Большая Поляна — посёлок в Зимовниковском районе Ростовской области.
 Большая Поляна — деревня в Алькеевском районе Татарстана.

См. также 
 Большие Поляны